Paweł Paczkowski ist der Name folgender Personen:

* Paweł Paczkowski (Politiker) (* 1973), polnischer Politiker 
 Paweł Paczkowski (Handballspieler) (* 1993), polnischer Handballspieler